Comrie puede referirse a:

 Comrie (cráter), Luna
 Comrie (Fife), Escocia
 Comrie (Perth and Kinross), Escocia